Prados Redondos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Prados Redondos (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Prados Redondos (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar